Желтогорлая белка (, «белка желтогорлая») — вид грызунов рода Белки. Содержит два подвида.

Ареал 
Эндемик Южной Америки. Населяет страны: северная Бразилия, Гайана, Венесуэла.

Биологическое описание 
Средние измерения для 5 венесуэльских образцов: голова и тело длиной 166 мм, хвост длиной 173 мм, задняя стопа длиной 43 мм. Окраска очень похожа на окраску гвианской белки, только немного бледнее. Спина с сединой, красновато-бурая, брюхо красновато-оранжевое. Хвост с лёгкой полосатостью.

Подвиды 
Выделяют следующие подвиды:
 S. g. gilvigularis
 S. g. paraensis

Примечания

Ссылки и литература 
 Amori, G., Koprowski, J. & Roth, L. 2008. Sciurus gilvigularis. In: IUCN 2011
 John F. Eisenberg, Kent Hubbard Redford Mammals of the Neotropics, Том 3, University of Chicago Press, 1992
 

Белки (род)
Животные, описанные в 1842 году
Млекопитающие Южной Америки